Carl Begas kan syfta på:

* Carl Begas den äldre (1794–1854), tysk konstnär 
 Carl Begas den yngre (1845–1916), tysk konstnär